Kadzik ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Kadzik (* 1929), deutscher Maler
 Konrad Kadzik (1924–2014), deutscher Manager